Bosszú (indulat) az emberi indulat
A bosszú (La Venganza/Vengeance), 1957-es, Oscar-díjra jelölt spanyol film
A bosszú (Le vieux fusil), 1975-ös, César-díjas francia film
 A bosszú (La revancha), 2000-es amerikai telenovella
 A bosszú, más néven Valentina titka (La venganza), 2002-es kolumbiai telenovella
 A bosszú (Zemsta), 2002-es lengyel film, rendezte Andrzej Wajda
 Bosszú (Revenge), 2011-es amerikai drámasorozat
 Bosszú (İntikam), 2013-as török drámasorozat
 Bosszú (I Know Things Now), a Született feleségek című amerikai sorozat epizódja